Женевські конвенції — норми міжнародного права щодо гуманного поводження під час війни
 Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 року
 Женевська конвенція про статус біженців 1951
 Женевська конвенція від 6 вересня 1952 року, переглянута в Парижі 24 липня 1971 року — Всесвітня конвенція про авторське право
 Женевська конвенція від 29 квітня 1958 року про відкрите море.
 Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм 1971 року.